Элимини́рование — многозначный термин:
 Элиминирование (статистика).
 Элиминирование в музыке — антоним эмансипации.
 Элиминирование в химии — класс химических реакций.
 Элиминирование в бухгалтерском учете.

См. также 
 Элиминация
 Элиминатор